Esistono più comuni francesi con questo nome

Flagy – Alta Saona
Flagy – Saona e Loira
Flagy – Senna e Marna